Чередники — название населённых пунктов на Украине:

 Чередники — село в Решетиловском районе Полтавской области.
 Чередники — бывшее село в Хорольском районе Полтавской области, ликвидировано в 2000 году.